Oberneuberg ist der Name folgender Orte:

 Oberneuberg (Gemeinde Kilb), Ortschaft von Kilb, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Oberneuberg (Gemeinde Bad Schwanberg), Ortsteil von Bad Schwanberg, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Oberneuberg (Gemeinde Pöllauberg), Katastralgemeinde von Pöllauberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark